Grace kan avse:

 Grace (namn) – ett kvinnonamn
 Grace Kelly (sång) – en sång av Mika som var populär 2007
 Grace (musikalbum) – ett album från 1994 av Jeff Buckley
 Grace (rockgrupp) – en svensk rockgrupp från Luleå
 Grace (musikgrupp) – en svensk popgrupp under 1980-talet
 Grace – en rollfigur i musikalen Annie, se Annie (musikal)
 Amazing Grace – en av den engelskspråkiga världens populäraste psalmer
 Syskonen Grace – tre syskon i bokserien Spiderwick

Personer 
 Grace Elliott (1754–1823), skotsk författare
 Grace Kelly (1929–1982), amerikansk skådespelerska
 Grace Jones (1948–), fotomodell, sångerska och skådespelerska från Jamaica